Mós (Bragança), een plaats in de Portugese gemeente Bragança
 Mós (Torre de Moncorvo), een plaats in de Portugese gemeente Torre de Moncorvo
 Mós (Vila Verde), een plaats in de Portugese gemeente Vila Verde